Карл Андре́ас Прюц (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Чемпион Швеции  (2012),  (2009) и  (2000, 2003). В составе мужской сборной Швеции участвовал в  и , в составе смешанной парной сборной Швеции — в .

Играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2012), бронза (2008, , ).
 : золото (2000, 2003), серебро ().
 : золото (2009), серебро (2010), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции